Ма́рк Ха́дсон ():
 Хадсон, Марк (род. 1982) — английский футболист, защитник.
 Хадсон, Марк (род. 1951) — американский музыкальный продюсер, музыкант и автор-исполнитель.
 Хадсон, Марк — вокалист группы DragonForce.